Edgar Smith peut désigner :

 Edgar Albert Smith (1847-1916), malacologiste britannique ;
 Edgar Fahs Smith (1856-1928), chimiste américain.